William Merrick ist der Name folgender Personen:
* William Duhurst Merrick (1793–1857), US-amerikanischer Politiker
 William Matthew Merrick (1818–1889), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Will Merrick